Christopher Suve (1992-), joueur de football français ;
 Sosefo Suve, homme politique français.